Official DC Index uma série de quadrinhos liberada publicado pela Independent Comics Group (um selo da Eclipse Comics) durante a década de 1980, que incluiu várias sinopses de Quadrinhos da DC Comics, a série se parece com o  Official Marvel Index, publicado pela Marvel Comics.

Ver Também
A História do Universo DC
Who's Who in the DC Universe

Publicações da DC Comics
Revistas sobre quadrinhos
Títulos da Eclipse Comics